Hermenegildo Gonçalves Alves ist ein Beamter der Nationalpolizei Osttimors (PNTL), im Range eines Superintendente. Am 1. Juni 2021 wurde er von Boavida Ribeiro als Chef des Serviço de Informações de Polícia (SIP) abgelöst, des Nachrichtendienstes der Polizei. Alves wurde zum Sicherheitsattaché der osttimoresischen Botschaft im australischen Canberra ernannt.

Einzelnachweise 

Polizist (Osttimor)
Osttimorese
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann